Ditrich (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Iossifowitsch Ditrich (1866–1933), russischer Architekt
 Franz Ditrich (1839–1915), deutscher Dompropst, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Jewgeni Iwanowitsch Ditrich (* 1973), russischer Politiker

Siehe auch:
 Dietrich (Name)